

Hydronyme 
 Le Charnay est une rivière française du département de l'Allier de la région Auvergne et un affluent gauche de la Besbre, c'est-à-dire un sous-affluent de la Loire.

Patronymes 

 Geoffroy de Charnay (1251-1314), commandeur de l'Ordre du Temple ;
 Désiré Charnay (1828-1915), explorateur, archéologue et photographe français ;
 Armand Charnay (1844-1915), peintre français ;
 Yves Charnay (1942-), artiste français ;
 Jean-Paul Charnay (1928-2013), directeur de recherches au CNRS.

Toponymes 

 Charnay, commune française du Doubs ;
 Charnay, ancienne commune française du Jura, aujourd'hui intégrée à Graye-et-Charnay ;
 Charnay, commune française du Rhône ;
 Charnay-lès-Chalon, commune française de Saône-et-Loire ;
 Charnay-lès-Mâcon, commune française de Saône-et-Loire.